General-Toshevo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina General-Tosjevo, kommun, Dobritj, 
 General-Tosjevo, ort, Dobritj, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar